Oka kan syfta på följande:

 Oka (vikt), en turkisk viktenhet

Geografi

Kanada 

 Oka (ort), Québec, Laurentides, 
 Oka (kommun), Québec

Ryssland 

 Oka, flod, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar